Märzministerium bezeichnet
 die Märzregierungen des Deutschen Bundes 1848
 Märzministerium (Dänemark), das 1848 in Dänemark eingesetzte Märzministerium